Андрі́їв — українське прізвище. Утворене від імені Андрій.

Відомі носії 

 Богдан Андріїв — ужгородський міський голова.
 Кирило Андріїв — Кременчуцький полковник (1661).
 Лук'ян Андріїв — кошовий отаман Війська Запорізького у 1672—1673 роках.